Eudoxi, metge grecoromà.
 Eudoxi d'Antioquia, vuitè bisbe de Constantinoble (360-370).
 Eudoxi Heros, jurista romà d'Orient.

Vegeu també 
 Eudox